Samtfalter bezeichnet:

 Baltischer Samtfalter
 Eisenfarbiger Samtfalter
 Ockerbindiger Samtfalter
 Rotbindiger Samtfalter